Вір-сюр-Лот () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 105 км на північ від Тулузи, 29 км на захід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 386,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вір-сюр-Лот на сайті французького Національного інституту географії
 Вір-сюр-Лот на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вір-сюр-Лот на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вір-сюр-Лот на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот